Ла Уерта има више значења:

 Ла Уерта, Ла Круз (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Уерта (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Уерта, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Уерта (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Уерта (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Уерта (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Уерта (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Уерта (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Уерта, Рикардо Алварез (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Уерта (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Уерта (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Уерта (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Уерта (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Уерта (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Уерта (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Уерта (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Уерта (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Уерта (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Уерта (Росарио, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Уерта (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Уерта (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Уерта (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Уерта (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Уерта (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта, Сан Хосе де Амолес (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта, Ла Уерта де Доња Сабина (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уерта (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Уерта (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Уерта (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Уерта, Ел Уертито (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Уерта (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Уерта (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Уерта (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уерта (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Ла Уерта (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уерта (Ла Уерта, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уерта (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уерта (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уерта, Каса де Завала (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уерта (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уерта (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уерта (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Уерта (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Уерта (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Уерта (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта, Асијенда де ла Уерта (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уерта, Ла Бомба Дос (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Уерта (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Уерта (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Уерта, Лијебриљас (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Уерта (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Уерта (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Уерта, Ла Финка (Санта Марија Кортихо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Уерта (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Уерта (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Уерта (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Уерта, Хосе Лопез (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Уерта (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Уерта (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта, Ла Баранка Дос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Уерта (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта, Басочука (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта, Блоке 601 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта, Куарто Подер (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта, Ел Охо де Агва (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта, Онсе (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Росарио, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Уерта (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Уерта (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Уерта (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Уерта (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Уерта, Лос Лечуга (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Уерта (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Уерта (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику